Albernhof ist der Ortsname von

 Albernhof (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Albernhof (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern